Тимба́л () — кубинский односторонний барабан, использующийся в афрокубинской, латиноамериканской музыке, джазе и регги. Обычно используется пара тимбалов (), из-за чего по-русски нередко употребляется неверная форма: тимбалес или даже тимбалесы.

Корпус тимбалов обычно изготавливается из металла, высота обечайки намного меньше высоты том-тома.

Для игры используются специальные палочки равной толщины, без выраженного наконечника и головки. Музыкант (тимбалеро) играет обычно на двух барабанах, одной высоты, но различного диаметра. Мембрана натягивается достаточно сильно, тимбалы имеют характерный «жестяной» звук.

Во время игры часто используются удары римшот (одновременно по ободу и мембране), удары по корпусу инструмента.

Современный вид тимбала, его использование вместе с вудблоком и ковбеллом предложил Тито Пуэнте, названный «Король мамбо».

См. также 
 Бонго
 Конга

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Барабаны
Мембранофоны
Кубинские музыкальные инструменты